Ло́с-А́льтос ():

 Лос-Альтос — місто в Аргентині.
 Лос-Альтос — місто в Іспанії.
 Лос-Альтос — місто в штаті Каліфорнія, США.
 Лос-Альтос — переписна місцевість, штат Техас, США.
 Сан-Антоніо де Лос-Альтос — місто в штаті Міранда, Венесуела.

Держава 
 Лос-Альтос — держава в Центральній Америці в 1838–1840 роках, а також історична область на заході Гватемали і південній частині мексиканського штату Чіапас.